Corey Horsburgh (1998- ), joueur de rugby à XIII australien ;
 George Horsburgh (1910-1986), joueur de rugby à XV écossais ;
 James Horsburgh (1762-1836), hydrographe britannique.

Autre 
 Horsburgh Island, une île des îles Cocos nommée en l'honneur de James Horsburgh.